Charles Champagne peut désigner :
 Charles Champagne (1838-1907), un homme politique québécois ;
 Charles Champagne, un acteur québécois.